

Biologie 
 Le pis est le nom donné à la mamelle des mammifères domestiques.

Toponyme 

 Pis, commune française du Gers ;
 Pis, ancienne commune française de Haute-Garonne ;
 Jeanneke-Pis, statue avec fontaine belge de Bruxelles ;
 Manneken-Pis, statue avec fontaine belge de Bruxelles.

Sigle 
PIS ou PiS est un sigle notamment porté par :
 Platform Invocation Services (Microsoft) ;
 Prawo i Sprawiedliwość, parti politique polonais ;
 PIS, aéroport français de Poitiers-Biard.